Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди женщин 2015 () прошёл в Минске с 9 по 17 марта по круговой системе одновременно с мужским чемпионатом. В турнире приняли участие 10 спортсменок, 1 из них имела звание международного гроссмейстера, 3 звание международного мастера и 1 звание мастера ФМЖД.

 — Ольга Федорович

 — Вера Хващинская

 — Дарья Федорович

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 

2015
2015 год в шашках
Спортивные соревнования в Минске
Март 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году